Hamal (ster)
 Hamal (plaats) in het Belgische Rutten (Tongeren)
 Kasteel van Hamal in Rutten